Прокаччини () — итальянская фамилия. Носители:

 Прокаччини, Андреа (1671—1734) — итальянский живописец, гравёр и архитектор эпохи барокко
 Прокаччини, Джулио Чезаре (1574—1625) — итальянский живописец-маньерист
 Прокаччини, Камилло (1555—1630) — итальянский живописец
 Прокаччини, Карло Антонио (1571—1630) — итальянский живописец